Le mot cervelas peut désigner :

Gastronomie 
 cervelas, saucisse de porc.

Musique 
 cervelas, instrument de musique à anche utilisé à la Renaissance et dans la musique baroque.

Géologie 
 cervelas, marbre rouge veiné de blanc.